Mario Cipriani, attore italiano
Mario Cipriani, ciclista italiano (1909-1944)